Pensée sauvage, plante sauvage, herbacée, commune dans toute l'Europe ;
 La Pensée sauvage, ouvrage de l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss paru en 1965 ;
 La Pensée sauvage, maison d'édition spécialisée dans les sciences humaines puis en littérature, fondée à Grenoble en 1975 ;
 Pensée Sauvage, duo des militants écologistes Camille Étienne et Solal Moisan ;